Иван Златев може да се отнася за:
 Иван Златев (офицер) (1854–1885) – български офицер;
 Иван Златев (физик) (1926-2006) – български физик;
 Иван Златев (биатлонист) (р. 1990) – български биатлонист.